

Astronomia 
 Brewster – cratere lunare
 10315 Brewster – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Brewster – città della contea di Thomas, Kansas
 Brewster – comune della contea di Barnstable, Massachusetts
 Brewster – città della contea di Nobles, Minnesota
 Brewster – capoluogo della contea di Blaine, Nebraska
 Brewster – villaggio della contea di Putnam, New York
 Brewster – villaggio della contea di Stark, Ohio
 Brewster – città della contea di Okanogan, Washington

Persone 
 David Brewster – fisico scozzese
 Paget Brewster – attrice e cantante statunitense

Ottica 
 Angolo di Brewster – angolo di polarizzazione

Pagine correlate 
 David Brewster (disambigua)